Armegot Printz – nobile svedese
 David Printz – hockeista su ghiaccio svedese
 Gisèle Printz – politico francese
 Johan Björnsson Printz – nobile e governatore coloniale svedese
 Wolfgang Printz – compositore tedesco

Pagine correlate 
 Prinz
 Prinze